Osman I., turski sultan
 Osman (Gundulić) – povijesni ep Ivana Gundulića